WFK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Frenchville (Maine) (Stati Uniti)